Linsmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Linsmayer (1827–1886), deutscher Pädagoge und Altphilologe
 Charles Linsmayer (* 1945), Schweizer Germanist, Publizist, Literaturkritiker und Schriftsteller
 Denis Linsmayer (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Eleonore Linsmayer (* 1934), deutsche Diplomatin
 Ludwig Linsmayer (* 1958), deutscher Historiker und Archivleiter
 Max Linsmayer (1907–1940), deutscher SA-Führer